Casimiro Rugiero Ocone, pseudonimo con cui Andrea Perrucci (1651-1704) firmò la Cantata dei Pastori
Corrado Ocone (n. 1963), saggista italiano
Lucia Ocone (n. 1974), attrice italiana

Grafie affini
Oconee, nome di due contee degli Stati Uniti (si veda Contea di Oconee)
Ocón, piccolo comune spagnolo